Енины — древний русский дворянский род.

Род внесён в родословную книгу Екатеринославской губернии.

История рода 
Григорий Андреевич Енин служил по Ряжску (до 1579). Данила Герасимович и Некрас Данилович владели поместьем в Рославльском уезде (1585). Салтан Лукьянович вёрстан новичным окладом по Костроме (1594).

Четырнадцать представителей рода служили в детях боярских по Воронежу (1620—1630-х). Воронежцу Ивану Енины за сеунч было дано государево жалование (1644). Алексей Енин осадный голова Воронежа (1676). Прапорщик рейтарского строя Осип Борисович Ение послан для сбора денег в Орёл (1699).

Семь представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Известные представители 
 Енин Семён Васильевич — карачевский городовой дворянин (1622).
 Енин Афанасий — сын боярский в Астрахани (1649).
 Енин Дмитрий Прокофьевич — стряпчий (1693).

Примечания